Rösch est un patronyme d'origine germanique porté notamment par :
Augustin Rösch (1893-1961), prêtre jésuite allemand.
David Rösch (1988-), coureur cycliste allemand.
Eberhard Rösch (1940-), biathlète est-allemand.
Jean Rösch (1915-1999), astronome français.
Michael Rösch (1983-), biathlète allemand devenu belge.
Peter Rösch (1930-2006), footballeur suisse.

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique